Dingle (Liverpool), zona al centre de la ciutat Liverpool, Merseyside, Anglaterra
 Dingle  o An Daingean , ciutat d'Irlanda, a la Gaeltacht del comtat de Kerry, a la província de Munster 
 Península de Dingle, punt més occidental d'Irlanda 
 Herbert Dingle (1890—1978), físic i filòsof natural anglès, president de la Royal Astronomical Society (1951 -53)